Frosinone – comune italiano
 Frosinone – singolo di Calcutta del 2015
 243637 Frosinone – asteroide
 Frosinone Calcio – società calcistica italiana